

Biologia 
 vespa de Galet, un himenòpter vepoïdeu
galet: peduncle d'una fruita
galet: tros d'una rama que resta a l'arbre en tallar-la

Gastronomia 
 Galet: format de pasta gruixuda utilitzada entre d'altres per a l'escudella de Nadal
 Galet: broc petit d'un càntir

Persones 
 Émile Galet (1870-1940), general belga, conseller d'Albert I, rei dels belgues
 Pierre Galet (1921-2019), ampelògraf francès